Teppichmuseum steht für: 

 Iranisches Teppichmuseum in Teheran, Iran
 Teppichmuseum Oelsnitz auf Burg Voigtsberg in Oelsnitz im Vogtland, Sachsen, Deutschland
 Teppichmuseum Tönsmann in Espelkamp, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Teppichmuseum Schuscha, Aserbaidschan